Chiesa di Sant'Evasio – chiesa di Mondovì
 Chiesa di Sant'Evasio − chiesa di Pedrengo
 Chiesa di Sant'Evasio – chiesa di Susa